Sabúrovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Sabúrovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia